

Personen

met de voornaam Lorenz
Lorenz van Oostenrijk-Este (1955), prins van België en echtgenoot van Astrid van België

met de achternaam Lorenz
Edward Lorenz (1917-2008), een meteoroloog en emeritus professor aan het MIT
Gustav Lorenz, een Deens natuurkundige die theorieën over de propagatie en verstrooiing van licht ontwikkelde
Konrad Lorenz (1903-1989), een Oostenrijks zoöloog en ornitholoog
Max Lorenz (tenor), geboren als Max Sülzenfuß (1901-1975)
Max Lorenz (voetballer) (1939)
Max Otto Lorenz (1880-1962), een Amerikaanse econoom die de Lorenz-curve ontwikkelde

Plaatsen
Lorenz (Berlijn), een Duits historisch merk van motorfietsen en inbouwmotoren in Berlijn
Lorenz (Stettin), een Pools historisch merk van scooters in Stettin
Sankt Lorenz, een gemeente in Oostenrijk

Overig
Lorenz-attractor, in de wiskunde en meteorologie de verzameling chaotische oplossingen van de Lorenz-differentiaalvergelijkingen
Lorenz-curve, een term uit de economie
Lorenz-machine, een codeermachine

Zie ook
Lorentz, doorverwijspagina
Laurens (voornaam), doorverwijspagina
Laurentius